Вузол:

 Вузол (, ) — з’єднання і переплетення лінійних матеріалів.

Астрономія 
 Вузол орбіти

Фізика і математика 
 Вузол (математика) — вкладення замкнутої кривої в тривимірний простір.

Хімія 
 Вузол (хімія)

Інформатика 
 Вузол () — пристрій, з'єднаний з іншими пристроями як частина мережі зв'язку.
  — точка перерозподілу, або кінцева точка зв'язку.
 Вузол графу () — складова частина графу що несе інформаційне навантаження.

Медицина 
 Вузол (дерматологія) — первинний безпорожнинний елемент висипу, що підвищується над поверхнею шкіри.

Мовознавство 
 Гордіїв вузол

Техніка 
 Енерговузол
 Вузол (одиниця швидкості) — морська одиниця вимірювання швидкості.
 Гідрогеохімічний вузол
 Залізничний вузол — пункт перетину або примикання декількох залізничних ліній.
 Вузол (складальна одиниця) — деталі, зібрані в одне ціле.
 Сходово-ліфтовий вузол

Див. також 
 node

